Романовское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Романовское — прежнее название села Коктерек Саркандского района Алматинской области.

Россия 
 Романовское — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Романовское — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Романовское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Романовское — село в Белозерском районе Курганской области.
 Романовское — деревня в городском округе Кашира Московской области.
 Романовское — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Романовское — село в Весьегонском районе Тверской области.
 Романовское — село в Ялуторовского района Тюменской области.
 Романовское — до 1933 г. название города Чулым Новосибирской области.
 Романовское — до 1907 г. название села Октябрьское в городском округе «Долинский» Сахалинской области.

Украина 
 Романовское — село в Пологовском районе Запорожской области.

См. также 
 Романовское сельское поселение